Regis und Régis ist ein Vor- und Familienname sowie ein Ortsnamensbestandteil.

Ortsname

Herkunft des Familiennamens 
Regis ist ursprünglich ein französischer Familienname. Er wurde wegen der Verehrung des Heiligen Jean François Régis dann auch als männlicher Vorname vergeben.

Namenstag 
 31. Dezember (Jean François Régis)

Namensträger

Vorname 
 Régis de Chantelauze (1821–1888), französischer Historiker
 Régis Clère (1956–2012), französischer Radrennfahrer
 Régis Debray (* 1940), französischer Intellektueller
 Régis Dorn (* 1979), französischer Fußballspieler
 Régis Genaux (1973–2008), belgischer Fußballspieler
 Régis Huby (* 1969), französischer Jazzgeiger, Komponist und Arrangeur
 Régis Laconi (* 1975), französischer Motorradrennfahrer
 Régis Loisel (* 1951), französischer Comiczeichner
 Regis Philbin (1931–2020), US-amerikanischer Fernsehmoderator
 Régis Wargnier (* 1948), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent

Familienname 
 A. Regis & Co., 1864 gegründetes Fotoatelier in Berlin, Prinzenstraße
 Cyrille Regis (1958–2018), englischer Fußballspieler
 David Régis (* 1968), US-amerikanischer Fußballspieler
 Gottlob Regis (1791–1854), deutscher Dichter und Übersetzer

 Johannes Regis (um 1425–1496), franko-flämischer Komponist der Renaissance
 John Regis (* 1966), britischer Leichtathlet
 Marsha Regis, haitianisch-kanadische Schauspielerin und Synchronsprecherin 
 Pierre-Sylvain Régis (1632–1707), französischer Philosoph und Autor
 Rogério Fidélis Régis (* 1976), brasilianischer Fußballspieler
 Sheryn Regis (* 1980), philippinische Sängerin
 Steffen Regis (* 1989), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Washington Luis Régis da Silva (* 1954), brasilianischer Unternehmer und Kommunalpolitiker

Siehe auch 
 Regis-Breitingen
 Regis Automotive
 St. Regis
 ReGIS system – Zahlsystem in Rumänien

Männlicher Vorname
Familienname